PUP est un sigle signifiant :
 en informatique, potentially unwanted program (programme potentiellement indésirable), un type de logiciel malveillant ;
 Parti d'unité prolétarienne, un ancien mouvement politique français (1930-1937) ;
 Parti de l'unité populaire, un parti politique tunisien ;
 Parti unioniste d'Ulster, un parti politique nord-irlandais ;
 Parti de l'unité et du progrès, un parti politique guinéen ;
 Projet Urbain Partenarial, un outil de financement pour une opération d'aménagement ;
 Princeton University Press.

Abréviation 
Pup est une abréviation pouvant signifier :
 Puppis, Puppis, le nom latin et son génitif de la constellation de la Poupe.

Abréviation